Il y a eu plusieurs sièges de Limerick :
 Siège de Limerick (1642), les protestants anglais se rendent aux catholiques confédérés.
 Siège de Limerick (1650-1651), les catholiques confédérés et les royalistes anglais se rendent aux forces du Parlement anglais. 
 Siège de Limerick (1690), les jacobites résistent aux williamites.
 , les jacobites se rendent aux williamites.
 Siège de Limerick (1922), les républicains irlandais se rendent aux forces de l'État libre irlandais.

Homonymie de batailles
Homonymie de sièges
Siege